Джеймс Ха́тчинсон Ву́дворт (; 4 декабря 1804 года — 26 марта 1869 года) — американский политик, мэр Чикаго в 1848—1850 годах как независимый демократ, а также член Палаты представителей США от Иллинойса, избранный от Республиканской партии. До этого также занимал должности члена Городского совета Чикаго и был сперва членом Сенат Иллинойса, а затем Палаты представителей Иллинойса.

Также был одним из самыйх влиятельных банкиров в Чикаго. Является членом политической семьи Вудвортов.

Биография 
Джеймс Вудворт родился в деревне Гринвич, штат Нью-Йорк в семье выходцев из Коннектикута Элези и Катрин Вудвортов. Его отец скончался, когда он был маленьким. В 14 лет окончил школу и получил образование. Джеймс ещё в детстве начал работать, помогая своим старшим братом работать на семейной ферме. Когда ему стало 19 лет, он с братом обменял свою ферму в округе Вашингтон на ферму в округе Онондага, продолжая работать там и помогая брату до 21 года.

Получив начальное образование, стал работать в школе в городе Фабиус. В 1826 году был назначен инспектором школ. В 1827 году работал на канале «Эри», занимаясь мелкими грузами и торговлей. С 1829 по 1832 год занимал должность судьи в штате Пенсильвания.

Прибыв в 1833 году в Чикаго, сразу начал торговать продовольственными товарами; это продолжалось до 1840 года. Одновременно с этим, он заключил контракт на работы по строительству Иллинойсского и мичиганского канала. Некоторое время жил в округе Ла-Саль, занимаясь лесной промышленностью и имея несколько заводов. В 1842 году возвращается в Чикаго, так как его заводы были уничтожены пожаром.

Переехав в Чикаго, женится на Эльмире Бут. Она была членом семьи Бутов, которые были родом из Индианы, а в своём родстве корнями восходили к Преподобному Томасу Хукеру — основателю Коннектикута. Семья Вудвортов стала большой политической семьёй, среди их родственников был Ньютон Бут, губернатор Калифорнии, и писатель Бут Таркинтон.

Политическая карьера 
Политическая карьера Джеймса Вудворта началась в 1839 году, когда он был выбран в Сенат штата Иллинойс (с 1839 по 1842 год), а затем в Палату представителей штата Иллинойс, где занимал пост с 1842 по 1847 год, представляя округи Ла-Саль, Гранди и Кендалл.

В 1848 году выиграл выборы на пост мэра Чикаго, баллотировавшись как независимый демократ.. Во время его работы на этом посту открылся Иллинойсский и мичиганский канал (16 апреля 1848 года); также сыграл важную роль в развитти железных дорог и появлению телеграфа — 15 января 1848 года состоялось телеграфное сообщение между Милуоки и Чикаго. Во время правления Вудворта Чикаго стал крупным торговым городом на Среднем Западе: население города увеличилось до 20 000 человек.

К 1850 году Вудворт поддерживает Республиканскую партию, частично организованную из Партии вигов и независимых демократов. Он не стал баллотироваться на пост мэра в 1850 году, вернувшись в политическую жизнь в 1854 году избранием в Конгресс США. Представлял 2-й избирательный округ Иллинойса в Палате представителей, являясь при этом членом Республиканской партии.

Умер в 1869 году и похоронен на кладбище «Оуквудс» в Чикаго вместе с женой, тремя детьми и братом, Фрэнком Вудвортом.

Примечания

Ссылки 
 Могила Джеймса Хатчинсона Вудверта 
 Инаугурационная речь 1848 года 
 Инаугурационная речь 1849 года 

Члены Палаты представителей от штата Иллинойс
Сенаторы от штата Иллинойс
Мэры Чикаго
Члены Городского совета Чикаго
Члены Палаты представителей Иллинойса
Члены Сената Иллинойса